

Волдвік — місто, штат Нью-Джерсі
 Волдвік — місто, штат Вісконсин